

Гікстон — місто, штат Вісконсин
 Гікстон — селище, штат Вісконсин